Die American League Championship Series 2016 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 14. und 22. Oktober 2016 statt. In ihr treten die Sieger der American League Division Series 2016 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2016 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (2) Cleveland Indians (Central Division Champion, 95–67) gegen Toronto Blue Jays (Wild Card Gewinner, 89-73)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2016, ALWC 2016, NLWC 2016, ALDS 2016, NLDS 2016, NLCS 2016, World Series 2016

Die Postseason 2016 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht 

 wenn notwendig

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
14. Oktober 2016, 20:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 2 
15. Oktober 2016, 16:08 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Spiel 3 
17. Oktober 2016, 20:08 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 4 
18. Oktober 2016, 16:08 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 5 
19. Oktober 2016, 16:08 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Einzelnachweise 

2016
Baseball 2016
Sportveranstaltung in Cleveland
Sportveranstaltung in Toronto
Cleveland Guardians
Toronto Blue Jays
Baseballwettbewerb